Кристиан Поульсен:
 Поульсен, Кристиан (род. 1975) — датский автогонщик.
 Поульсен, Кристиан (род. 1980) — датский футболист, участник чемпионатов мира 2002 и 2010 годов, лучший футболист Дании 2005 и 2006 годов.
 Поульсен, Кристиан (1912—1981) — датский шахматист, двукратный чемпион Дании.